Балка Барибіна, Барибина () — балка (річка) в Україні у Лозівському районі Харківської області. Ліва притока Береки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 5,02 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,52  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома безіменними балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на західній стороні від села Кам'янка. Тече перенважно на південний захід і у північній частині села Олексіївки на висоті 111,0 м над рівнем моря впадає у річку Береку, праву притоку Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 Від витоку балки на східній стороні на відстані приблизно 2,11 км пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Кегичівка — Первомайський — Балаклія — Шевченкове. Проходить територією Красноградського, Лозівського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів Харківської області.)

Примітки 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Первомайського району